Мраморје се може односити на:
 Стећци, средњовековни надгробни споменици у облику великих каменова, понекад са уклесаним сликовним украсима или натписима.
 Мраморје (Перућац),  средњовековна некропола стећака, која се налази у Перућцу.